Христо Миланов Матов е юрист и деец на ВМРО-СМД, председател и почетен председател на Съюза на македонските организации.

Биография 
Роден е на 10 март 1924 година в София. Син е на революционера Милан Матов и е племенник на идеолога на ВМОРО Христо Матов, издава през 2002 година част от спомените на баща си, озаглавени „Най-комитата разказва“, а през 2011 година излиза второ и допълнено издание със заглавие „За премълчаното в историята на ВМРО“. Издава още „Македонска революционна система“ и „Мълчаливецът от Струга“ от и за Христо Матов. Умира на 27 ноември 2018 година.

Бележки 

Български юристи от Македония
Родени в София
Починали в София
Български общественици от Македония
Дейци на ВМРО-СМД и ВМРО-БНД